Parthénios (grec ancien : ), Parthénius (latin : Parthĕnĭus), francisé en Parthène est un nom qui peut désigner :

Personnages

Religieux 
 Patriarches orthodoxes de Constantinople () :
 Parthénios I de Constantinople ;
 Parthénios II de Constantinople ;
 Parthénios III de Constantinople ;
 Parthénios IV de Constantinople.

 Patriarches orthodoxes de Jérusalem () :
 Parthène I de Jérusalem.

 Patriarches orthodoxes d'Alexandrie () :
 Parthénios I d'Alexandrie ;
 Parthénios II d'Alexandrie ;
 Parthénios III d'Alexandrie.

 Saints chrétiens :
 Parthénios de Lampsaque (), premier évêque de Lampsaque ;
 Parthénios de Thessalie († 1777), originaire de Thessalie, évêque de Radobysdion en Épire ; fêté le 21 juillet.

Autres personnages 
 Parthénius, compagnon d'Énée.
 Parthénius, chambellan cubiculaire de l'empereur Domitien.
 Parthénios de Nicée, poète élégiaque ().
 Parthénius, patrice gallo-romain d’origine arverne ().

Toponymes 
 Le mont Parthénios est une montagne d'Arcadie.
 Le Parthène (en grec Παρθένιος / Parthénios), un fleuve de Paphlagonie.

Notes et références